Brandstötter ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Brandstötter (1959–2004), österreichischer Bildhauer
 Henrike Brandstötter (* 1975), österreichische Politikerin und Autorin
 Wilfried Brandstötter (* 1970), österreichischer Tubist

Siehe auch:
 Brandstätter, Brandstaetter, Brandstetter